Municipio de Chatfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chatfield (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Chatfield (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.
 Municipio de Chatfield (condado de Crawford, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Crawford.